Einöden heißen folgende geographischen Objekte:

 Einöden (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Einöden (Flintsbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Einöden (Sparneck), Ortsteil des Marktes Sparneck, Landkreis Hof, Bayern
 Einöden (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Einöden (Gemeinde Bramberg), Ort bei Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Einöden (Gemeinde St. Johann), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Johann im Pongau, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Einöden (Gemeinde Niedernsill), Ort bei Niedernsill, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Einöden (Gemeinde Rauris), Weiler in der Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch:
 Einöd, Einöde